Oh Yeah – album di Charles Mingus del 1962
 Oh Yeah – singolo dei Roxy Music del 1980 dall'album Flesh + Blood
 Oh Yeah – singolo degli Yello del 1985 dall'album Stella
 Oh Yeah! – album dei KC and the Sunshine Band del 1993
 Oh Yeah – singolo degli Ash del 1996, dall'album 1977
 Oh Yeah – brano dei Daft Punk del 1997, dall'album Homework
 Oh Yeah – singolo dei The Subways del 2005, dall'album Young for Eternity
 Oh Yeah (Work) – singolo di Lil Scrappy del 2007, dall'album Bred 2 Die, Born 2 Live
 Oh Yeah – singolo dei Chickenfoot del 2009, dall'album Chickenfoot
 Oh Yeah – raccolta degli Aerosmith uscita nel 2002
 Oh Yeah – brano musicale degli Aerosmith contenuta nell'album Music from Another Dimension! uscito nel 2012